Thomas Dekker (1572 k. – 1632) angol drámaíró
 Thomas Dekker (1984) holland kerékpáros
 Thomas Dekker (1987) amerikai színész